Ґмелін () — німецьке прізвище.

 Вільгельм Фрідріх Ґмелін (1760—1820) — німецький кресляр і гравер.
 Герта Дойблер-Ґмелін (* 1943) — міністерка юстиції Німеччини (1998—2002).
 Жанін Ґмелін (* 1990) — швейцарська веслувальниця.
 Йоганн Ґеорґ Ґмелін (1709—1755) — німецький натураліст, ботанік, лікар та географ.
 Йоганн Фрідріх Гмелін (1748—1804) — німецький натураліст, медик, хімік, ботанік і ентомолог.
 Карл Крістіан Ґмелін (1762—1837) — німецький ботанік, лікар і професор природознавства.
 Крістіан Ґмелін (1792—1860) — німецький хімік-неорганік.
 Крістіан Ґотліб Ґмелін (1749—1818) — німецький вчений-юрист.
 Крістіан фон Ґмелін (1750—1823) — німецький вчений-правознавець.
 Леопольд Ґмелін (1788—1853) — німецький хімік. Професор Гайдельберзького університету.
 Моріц Ґмелін (1839—1879) — німецький архівіст.
 Самуїл Ґотліб Ґмелін (1744—1774) — учений, природознавець-мандрівник. Член Петербурзької АН.
 Ульріх Ґмелін (1912—1944) — німецький історик та германіст.
 Фердинанд Ґотліб фон Ґмелін (1782—1848) — німецький лікар, природознавець, хімік і мандрівник.
 Філіп Фрідріх Ґмелін (1721—1768) — німецький хімік та ботанік.
 Чарльз Ґмелін (1872—1950) — британський легкоатлет, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор-1896.

Інше 
 13350 Ґмелін — астероїд головного поясу.
 База даних Гмеліна
 Сіль Ґмеліна
 Проба Ґмеліна
 Черсак Ґмеліна

Див. також 
 Гмелін